91-я стрелковая бригада имени И.В.Сталина, воинское формирование вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Бригада формировалась на станции Юрга Новосибирской, сейчас Кемеровской области летом 1942 года. Сформирована в основном была из заключённых трудовых воспитательных колоний НКВД.

Строго говоря, является 91-й стрелковой бригадой 2-го формирования, поскольку в 1942 году в Хорезме формировалась бригада с тем же номером, её формирование было прекращено.

В действующей армии с 06.10.1942 по 26.04.1943 года.

В конце сентября 1942 отправилась эшелоном в Подмосковье, где доукомплектовалась, оттуда к 06.10.1942 года — переброшена к станции Селижарово, где выгрузилась.

Совершила 170-километровый пеший марш от мест выгрузки к позициям в район западнее Белого. Личный состав был совершенно истощён. Заняла исходные позиции только к середине ноября 1942 года, некоторое время отдыхала.

На начало операции «Марс» находилась во втором эшелоне. В бой введена 28.11.1942 года вместе с частями 47-й механизированной бригады в обход оборонявшихся непосредственно у города и скованных боем со 150-й стрелковой дивизией вражеских частей, отбросила левый фланг 41-го моторизованного полка под Ананино, в десяти километрах юго-восточнее Белого. После нескольких часов в бой была введена 47-я механизированная бригада, которая ушла в прорыв, а 91-я бригада двигалась за ней на север, затем остановилась восточнее Бокачево на южном берегу реки Нача, развернулась на девяносто градусов и двинулась на запад по южному берегу Начи, в сторону реки Вена, с целью штурма города с востока. К ночи бригада захватила деревню Бокачево, однако далее была остановлена немецкой артиллерией у Васнево, на высотах чуть западнее р. Вены.

30.11.1942 года бригада, усиленная 19-й механизированной бригадой и полком 150-й стрелковой дивизии вновь перешла в наступление, ей даже удалось форсировать реку Вена, захватить деревню Голиновка. Однако скоро бригада была выбита из деревни, и ей пришлось оставить плацдарм. После этого в первых числах декабря бригада сконцентрировалась на обороне коридора, ведущего к уже отступающей 47-й механизированной бригаде, к 04.12.1942 года ей удалось закрепиться на позициях юго-восточней Белого в бетонных оборонительных сооружениях Ржевско-Вяземского рубежа и держать оборону до 06.12.1942.

После прорыва немецких войск 07.12.1942  попала в окружение, вела бои по обводу, 15.12.1942 остатки бригады выходили во втором эшелоне, ведя арьергардные бои и обеспечивая выход других войск, попавших в окружение.

По немецким оценкам, потери бригады в операции составили 75 % личного состава.

После операции бригада была выведена в резерв, где пополнялась и доукомплектовывалась.

В феврале 1943 года вела бои близ города Великие Луки, в марте 1943 года участвует в освобождении Белого, 16.03.1943 выведена из боёв.

26.04.1943 в Гжатске обращена на формирование 56-й гвардейской стрелковой дивизии.

Полное название 

 91-я стрелковая бригада

Подчинение

Командиры 

 Костюк, Игнатий Степанович, полковник (убит 1.10.1942г.)
 Лобанов, Фёдор Иванович,  полковник
 Андропов, Сергей Ильич, полковник (на 31.03.1943г.)
 Урусов, Александр Яковлевич

Известные воины бригады

Литература 
 Дэвид Гланц «Крупнейшее поражение Жукова Катастрофа Красной Армии в Операции Марс 1942 г.»
Багаутдинов Айрат Маратович, Багаутдинов Рушан Айратович. Подвиг Александра Матросова: анализ советских и немецких документов. Монография. Уфа. РИЦ БашГУ. 2021. - 223 с. ISBN 978-5-7477-5317-4

Внешние ссылки 
 Справочник
 Перечень № 7 управлений бригад всех родов войск, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945
https://elib.bashedu.ru/dl/internet/Bagautdinov%20AM_Bagautdinov%20RA_Podvig%20Aleksandra%20Matrosova_mon_2021.pdf/view
https://cyberleninka.ru/article/n/podvig-aleksandra-matrosova-analiz-sovetskih-i-nemetskih-dokumentov/viewer